André Pirro (1869-1943), un musicologue français ;
 Emanuele Pirro (né en 1962), un pilote automobile italien ;
 Jean Pirro (1838-1886), un linguiste français ;
 Jeanine Pirro (1951-), juge et élue de l'État de New York ;
 Michele Pirro (né en 1986), un pilote de vitesse moto italien ;
 Ugo Pirro (1920-2008), un écrivain et scénariste italien.

De Pirro est un nom de famille d'origine italienne notamment porté par : 
 Michele De Pirro (1965- ), scénariste pour la télévision et dessinateur italien.